54. breddegrad kan henvise til:

 54. nordlige breddekreds
 54. sydlige breddekreds